Salduba är ett släkte av tvåvingar. Salduba ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Salduba